— японская мангака и иллюстратор, также известная под псевдонимами , , . Начинала как автор додзинси по проектам Mobile Suit Gundam Wing, One piece, Наруто. Рисует истории категорий сэйнэн, сёдзё и сёнэн-ай. Её наиболее известные работы: «Chou ni Naru Hi», манга-адаптация «Hoshi no koe», «My girl».

В 2009 году «My girl» была экранизирована в виде телесериала. Также по мангам Юмэки было выпущено четыре аудиопьесы.

О Сумомо Юмэке практически ничего не известно, даже даты рождения она указывает две: в книге «Natsukashi Machi no Rozione» написана дата 25 декабря, в другом месте 10 мая 1977 года.

Манга

Под псевдонимом Юмэка Сумомо 
В основном под этим псевдонимом мангака создает истории категории сёнэн-ай, в меньшей степени — сэйнэн.

Книги
  (2001 г., издатель — )
  (2003 г., издатель — )
  (2005 г., издатель — )
  (2007 г., издатель — )

Периодика
1998 г.
  (сингл в журнале VIS A VIS 2 издательства , ныне )
  (сингл в журнале GENEROUSE Vol.29 издательства , ныне )
  (сингл в ежемесячном журнале GUST издательства , ныне )
  (сингл в журнале GENEROUSE Vol.30 издательства , ныне )
2000 г.
  (сингл в журнале CRAFT No04,No05,No07 издательства )
  (сингл в ежемесячном журнале BE・BOY GOLD издательства )
  (сингл в журнале CRAFT No06 издательства )
  (сингл в журнале CRAFT No06 издательства )
2001 г.
  (2001—2002 гг., сингл в журнале CRAFT No11,No12,No13,No14 издательства )
2002 г.
  (сингл в журнале Rooster vol.2 издательства )
 Tell me what happened yesterday (сингл в журнале ZERO vol.34 издательства )
  (сингл в журнале Rooster vol.3 издательства )
  (сингл в журнале ZERO vol.35 издательства )
  (сингл в журнале  издательства )
  (сингл в антологии 
 I will take you there someday (сингл в журнале ZERO vol.36 издательства )
  (сингл в антологии 
  (2002—2003 гг., сингл в журнале CRAFT No15,No16 издательства )
2003 г.
  (сингл в журнале ZERO vol.37 издательства )
  (2003—2004 гг., сингл в журнале chara collection vol.01,vol.02,vol.03,vol.04 издательства ) В этой манге Юмэка только иллюстратор, автор сценария — .
  (сингл в журнале ZERO vol.38 издательства )
  (2003—2004 гг., сингл в ежемесячном журнале Asuka издательства )
  (сингл в журнале ZERO vol.39 издательства )
  (сингл в журнале CRAFT No18,No19 издательства )
  (2003—2004 гг., сингл в журнале ZERO vol.40,vol.41 издательства )
2004 г.
  (сингл в антологии  издательства )
  (сингл в ежемесячном журнале Asuka издательства )
  (сингл в журнале ZERO vol.42 издательства )
  (сингл в журнале CRAFT No21 издательства )
  (сингл в журнале MARBLE vol.1 издательства )
  (сингл в ежемесячном журнале Asuka издательства )
  (сингл в журнале CRAFT No22 издательства )
  (сингл в ежемесячном журнале Asuka издательства )
  (2004—2005 гг., сингл в журнале CRAFT No23,No24 издательства )
2005 г.
  (сингл в ежемесячном журнале  издательства )
  (сингл в ежемесячном журнале Asuka издательства )
  (сингл в ежемесячном журнале Asuka издательства )
  (сингл в журнале CRAFT No25 издательства )
  (сингл в журнале Qupid vol.2 издательства )
2006
  (2006—2008 гг., главы в антологии  издательства )
2007 г.
  (сингл в антологии  издательства )
2008 г.
  (сингл в антологии  издательства )
  (сингл в антологии  издательства )
2009 г.
  (сингл в антологии  издательства )
  (сингл в антологии  издательства )
  (2009—2010 гг., главы в ежемесячном журнале Asuka издательства )

Под псевдонимом Сахара Мидзу 
Под этим псевдонимом мангака создает истории категории сэйнэн.

Книги
  (2005 г., издатель — ) Совместный проект с Макото Синкаем, Сахара выступила в качестве иллюстратора, а Синкай — в качестве сценариста.
  (2005 г., издатель — )
  (2007—2010 гг., издатель — ) Вышло 5 томов, серия закончена.
  (2008 г., издатель — )
Периодика
  (2006 г., издано 8 глав в ежемесячном журнале  издательства ). Второй совместный проект с Макото Синкаем, Сахара снова выступила в качестве иллюстратора, а Синкай — в качестве сценариста. Неокончен.
  (2006 г., издано 4 сингла в ежемесячном журнале  издательства )

Под псевдонимом Сахара Кэйта 
Под этим псевдонимом мангака создает истории категории сёдзё.

Периодика
  (сингл в летнем спецвыпуске ) (2001 г., издательство )
  (2001 г., серия из 2 глав в ежемесячном журнале  издательства )
  (2002 г., сингл в ежемесячном журнале  издательства )
  (2002 г., сингл в антологии  издательства ) Впервые опубликован в 2001 г.
  (2003 г., сингл в ежемесячном журнале  издательства )
  (2003 г., сингл в ежемесячном журнале  издательства )

Под псевдонимом Тикюя Сасси 
Под этим псевдонимом мангака рисует додзинси.

Додзинси по Mobile Suit Gundam Wing
1996 г.
 BOY’S (самиздат)
 OH!MY LOVER (самиздат)
 THE GREATEST GIFT (издано в антологии W8)
 OH!MY LOVER (издано в антологии )
  (издано в антологии W9)
1997 г.
  (самиздат)
  (издано в антологии )
1998 г.
  (издано в антологии )
 BRONZE MASTER (самиздат)
  (издано в антологии )
  (самиздат)
 FREE DEVIL JAM (самиздат)
1999 г.
  (издано в антологии )
  (самиздат)
 OH!MY LOVER (самиздат) Переиздание.
2000 г.
 MY PRECIOUS! ~HARUKANA HITO~ (самиздат) (Fanbook #14)
 Look all around Nothing but blue skies Look straight ahead (самиздат)
Год издания неизвестен
  (самиздат)
 My antique angel (самиздат)
  (самиздат)
 1x2 (самиздат)
 EX (самиздат)
 01+02 (самиздат)
 BAD BOY (самиздат)
 WENDY (самиздат)
  (самиздат)

Додзинси по One piece
1999 г.
  (самиздат)(Fanbook #1)
  (издано в антологии )
 SMOKIN' BILLY (самиздат)
2000 г.
  (издано в антологии )
  (издано в антологии )
  (издано в антологии )
  (издано в антологии )
  (издано в антологии )
  — (издано в журнале )
 Yukka (самиздат)(Fanbook #3)
 (Julia) Order (самиздат)(Fanbook #4)
 ROBOT: Mr. Lawrence (самиздат) В сборнике помимо Сасси участвовало еще два автора.
2001 г.
  (издано в антологии )
2002 г.
  (издано в антологии )
  (издано в антологии )

Додзинси по Наруто
2000 г.
  (самиздат) (Fanbook #1)
2001 г.
  (издано в антологии )
  (издано в антологии )
  (издано в антологии )
  (самиздат) (Fanbook #2)
  (самиздат) (Fanbook #3)
2002 г.
  (издано в антологии )
  (издано в антологии )
  (самиздат) (Fanbook #4)
  (издано в антологии )
  (самиздат) (Fanbook #5)
2003 г.
  (издано в антологии )

Иллюстрации

К книгам 

Серия романов  авторства Кувабары Мидзуны
2006 г.
 
 
 
 
2007 г.
 
 
 
2008 г.
 
 
 
2009 г.
 
 
 
2010 г.
 

Серия романов  авторства Судзуки Ами
2001 г.
 
 
2002 г.
 
2010 г.
 
 
 
 
Отдельные романы
1998 г.
  Автор: Маки Саяка
1999 г.
  Автор: Маки Саяка
2000 г.
  Автор: Такасаки Томоя
  Автор: Такэути Риуто
  Автор: Цукимура Кэй
  Автор: Каннаги Сатору
2001 г.
  Автор: Сомэй Ёсино
  Автор: Маки Саяка
  Автор: Такасаки Томоя
  Автор: Тоно Харухи
2002 г.
  Автор: Сакаки Кадзуки
  Автор: Исикава(?) Хиро
  Автор: Акицу Кёко
  Автор: Исикава(?) Хиро
2003 г.
  Автор: Сакураги Тисако
  Автор: Мидзусима Синобу
  Автор: Кодзуки Мацури
  Автор: Сиидзаки Ю
  Автор: Тоно Харухи
  Автор: Икэда Юко
2004 г.
  Автор: Сюдо Рэна
  Автор: Цукимура Кэй
  Автор: Асагири Ю
  Автор: Такасаки Томоя
2005 г.
  Автор: Канан Сараса
  Автор: Вакаги Мио
  Автор: Такаока Мидзуми
2006 г.
  Автор: Иноуэ Каори
  Автор: Иноуэ Каори
2007 г.
  Автор: Мацумаэ Юри
2010 г.
  Автор: Сато Макико

К рассказам в периодических изданиях 

2001 г.
 иллюстрация в ежемесячном журнале ) издательства )
2006 г.
 цветная иллюстрация для журнала GENEROUSE Vol.27 издательства , ныне

Прочие 

 цветная иллюстрация для обложки (2002 г., издано в антологии )
 цветная иллюстрация для обложки (2002 г., издано в антологии )
 цветная иллюстрация для обложки (2003 г., издано в антологии )
 цветная иллюстрация для обложки (2003 г., издано в антологии )
 цветная иллюстрация для обложки (2004 г., издано в антологии )
 цветная иллюстрация для обложки (2004 г., издано в антологии )
 цветная иллюстрация для обложки (2004 г., издано в антологии )
 цветная иллюстрация для обложки (2005 г., издано в антологии )
 цветная иллюстрация для обложки (2005 г., издано в антологии )
 цветная иллюстрация для обложки (2005 г., издано в антологии )

Аудиопьесы 
Выпущены по мотивам соответствующих манг Сумомо Юмэки.
  (2002 г.)
  (2003 г.)
  (2008 г.)
  (2009 г.)

Публикации на других языках 
На русском языке

Издательство «Истари комикс» выпустило однотомник «Голос далёкой звезды».

На английском языке
Издательство Digital Manga
 . Вышло под названием «Same Cell Organism».
 . Вышло под названием «The Day I Become A Butterfly».

Издательство Yen Press
 . Манга вышла под названием «Himeyuka & Rozione’s story».

Издательство Aurora Publishing
 . Манга вышла под названием «Tengu-Jin».

На немецком языке
Издательство Egmont Manga + Anime GmbH
 . Манга вышла под названием «Strange Stories».

На французском языке
Издательство Kaze manga
 . Вышло уже два тома из пяти.

На китайском языке
Издательство Kadokawa Media Taiwan Co.
 .
Издательство Sharp Point Publishing Group
 .
Издательство Tongli Publishing Co.
 .
 , вышло 4 тома.
Издательство Tohan Co.
 .

На корейском языке
Издательство Haksan Publishing Co.
 .
 , вышло 4 тома.

Издательство Daewon Culture Industry Inc.
 .

Издательство Ruvill Girl's Fantasy
 .
 .
 .
  (роман, автор: Мидзуми Такаока).
  (роман, автор: Харухи Тоно).
  (роман, автор: Харухи Тоно).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.

 夢花李先生非公式ファンサイトSpace — фан-сайт.
 

Мангаки
Википедия:Биографии современников
Художники-иллюстраторы Японии